

Musica
Photograph – canzone di Ringo Starr del 1973
Photograph – singolo dei Def Leppard del 1983
Photograph – singolo degli Weezer del 2001
Photograph – singolo dei Nickelback del 2005
Photograph – singolo di Ed Sheeran del 2015

Editoria
Photo – rivista statunitense di fotografia fondata nel 1952
Photo – rivista francese di fotografia fondata nel 1967
Photo Italia – rivista italiana di fotografia fondata nel 1974